

Italia

Lombardia
Chiesa della Beata Vergine Annunziata ad Ascensione frazione di Costa Serina
Chiesa della Beata Vergine Annunziata ad Ascensione frazione di Costa Serina
Chiesa della Beata Vergine Annunziata a Cabanetti di Terno d'Isola

Emilia-Romagna
Chiesa della Beata Vergine Annunziata a Villa Minozzo

Friuli-Venezia Giulia
Chiesa della Beata Vergine Annunziata a Flaibano
Chiesa della Beata Vergine Annunziata a Taboga di Gemona del Friuli